«СДЮШОР № 7» — бывший казахстанский футбольный клуб из Шымкента. Клуб базировался в футбольной академии БИИК, и именовался так до 2013 года. Клуб являлся самой молодой командой в Первой лиге в 2012 году. В первых двух сезонах занимал последнее место в Первой лиге.

В 2014—2015 годах не участвовал в профессиональных лигах. В 2016 году сменил название на «СДЮШОР № 7» и начал сезон во Второй лиге Казахстана. В 2017 году выиграл бронзовые медали Второй лиги. В 2018 году ему на смену заявился новый клуб «Академия Онтустик».

Примечания

Ссылки 
 Профиль команды на сайте footballfacts.ru
 Профиль команды на сайте ФФК

Футбольные клубы Казахстана
Футбольные клубы Казахстана, прекратившие существование
Спортивные клубы Шымкента